Arrondissement de Neufchâteau kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Arrondissement de Neufchâteau (Belgien), Vallonien, Province du Luxembourg,

Frankrike 

 Arrondissement de Neufchâteau (Frankrike), departementet Vosges i regionen Grand Est, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar